Bayonne, folyó Kanadában
 Bayonne, település Pyrénées-Atlantiques megyében (Franciaország)
 Bayonne, kerület Pyrénées-Atlantiques megyében (Franciaország)
 Bayon, település Meurthe-et-Moselle megyében (Franciaország)
 Bayons, település Alpes-de-Haute-Provence megyében (Franciaország)
 Bayonne, település Nebraska államban (Amerikai Egyesült Államok)
 Bayonne, település New Jersey államban (Amerikai Egyesült Államok)
 Bajon-templom, az angkori templomváros része Kambodzsában